Rusescu:
 Alfred Rusescu (1895, București  1981, București), un medic pediatru, profesor doctor, din România
 Maria Rusescu (* 1936, Ciudei, Storojineț, Ucraina), un pictor român
 Raul Rusescu (* 1988, Râmnicu-Vâlcea), un fotbalist român

Vezi și 
 Rusești

Nume de familie românești